Богда́нчиков  — русская фамилия

 Богданчиков, Сергей Михайлович (род. 1957) — российский управленец, предприниматель, президент нефтяной компании «Роснефть» (1998-2010). 
 Богданчиков, Александр Викторович (род. 1960) — российский журналист, сценарист, драматург, продюсер.